Kazachs basketbalteam (mannen)
 Kazachs basketbalteam (vrouwen)